Gueguen est un nom porté notamment par :
 Joseph Gueguen (1741-1825), domestique, secrétaire, interprète, traducteur, marchand et juge de paix acadien.

Homonymie de patronyme